The Fatal Glass of Beer est le titre de plusieurs films :
 The Fatal Glass of Beer, film sorti en 1916
 The Fatal Glass of Beer, film américain de Clyde Bruckman (1933), avec W. C. Fields